Märzengrund ist ein Talname:

 Märzengrund (Hergstbach), rechtes Bachtal zum Hergstbach von der Horber Höhe nach Leibenstadt, Stadt Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Märzengrund, Talabschnitt des Märzenbach (Ziller), rechter Zufluss der Ziller bei Großmärz, Gemeinde Stumm, Bezirk Schwaz, Tirol, Österreich

Märzengrund steht für:
 Märzengrund (Film), österreichisch-deutscher Spielfilm von Adrian Goiginger (2022)
 Märzengrund (Theaterstück), Theaterstück von Felix Mitterer (2016)
 Märzengrund (Hörspiel), Hörspiel des Jahres 2018 von Felix Mitterer, Regie Martin Sailer